Eulen steht für:
 Eulen, eine Ordnung der Vögel
 Eulen (Band), syrische Metal-Band
 Eulen (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eulen (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenfalter, Familie der Schmetterlinge
 Eulen (Roman), 2002 veröffentlichter Roman des US-amerikanischen Autors Carl Hiaasen
 den Namen des Eulen Verlags
 umgangssprachliche Bezeichnung für Nachtmenschen

Eulen ist der Familienname folgender Personen:
 Siegfried Emmo Eulen (1890–1945), Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Siehe auch:
 Eule
 Die Eulen
 Eulen nach Athen tragen
 Eulenfalter
 Eulenspiegelei
 Till Eulenspiegel